Мира () — село в Естонії, у волості Кастре повіту Тартумаа.
 Мира (Лікія)
 Мирське єпископство